125-річчя з дня народження Яніса Райніса () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 6 вересня 1990 року. Монета присвячена 125-річчю з дня народження Яніса Райніса (справжнє ім'я Яніс Пліекшанс) (11 вересня 1865 — 12 вересня 1929) — латиського поета і драматурга. Перекладач, політик, громадський діяч, народний поет Латвійської РСР (звання надане посмертно 1940 року).

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1990».

Реверс 
По центру портрет Яніса Райніса; знизу факсимільний підпис; праворуч від портрета написи: «1865», «1929»; ліворуч напис: «ЯНИС РАЙНИС».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. О. Колодкин
 Скульптор: В. М. Нікіщенко

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 20-25 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 45 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 

Монети СРСР